

Příjmení 
Slovenské příjmení Bakoš nosí více různých osobností:

 Ján Bakoš – slovenský semitolog, arabista a pedagog
 Juraj Bakoš – slovenský hokejista a hokejový manažer
 Ľudovít Bakoš – slovenský učitel a veřejný činitel
 Marek Bakoš – slovenský fotbalista

Sídlo 

 Bakoš (okres Berezovo) – ves na Ukrajině